UEFA Europa League 2010-2011 a fost a doua ediție a competiției de fotbal UEFA Europa League. Finala a avut loc pe stadionul Dublin Arena.

Calificările

Primul tur preliminar

Prima rundă 
 Au participat 50 de echipe, s-au calificat 25:
 Locul 3 din asociațiile 22-51 (exceptând Liechtenstein)
 Locul 2 din asociațiile 33-53 (exceptând Liechtenstein)
 3 echipe calificare datorita coeficientului ""Fair-Play""
 Turul a fost jucat pe 1 iulie 2010 ,iar returul pe 8 iulie 2010

A doua runda 
 Au participat 80 de echipe, s-au calificat 40:
 Locul 5 din asociațiile 7-9
 Locul 4 din asociațiile 10-15
 Locul 3 din asociațiile 16-21
 Locul 2 din asociațiile 19-32
 Câștigătoarea cupei din asociațiile 29-53
 25 de câștigătoare din Q1
 Turul s-a jucat pe 15 iulie 2010 iar returul pe 22 iulie și pe 23 iulie 2010

{{TwoLegResult|Cercle Brugge|BEL|2–2(d)|TPS|FIN|0–1|2–1}}

|}

 Nota 7: S-a inversat ordinea meciurilor față de tragerea la sorți.

 Faza grupelor 

Cele 48 de cluburi au fost împărțite în 12 grupe a câte 4 pe 27 august 2010 în Monaco. În fiecare grupă, echipele joacă una împotriva celeilate acasă și în deplasare într-un format round robin. Zilele de meci sunt 16 septembrie, 30 septembrie, 21 octombrie, 4 noiembrie, 1-2 decembrie și 15-16 decembrie. Câștigătorii grupelor și echipele de pe locul doi avansează în șaisprezecimile de finală, unde li se alătură opt echipe clasate pe locul trei din faza grupelor din Liga Campionilor. 

Dacă două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte la finalul meciurilor din grupă, următoarele criterii sunt aplicate pentru a determina clasare echipelor (în ordine descrescătoare):
 numărul mai mare de puncte obținute în meciurile din grupă dintre echipele în cauză;
 diferența de goluri superioră din meciurile dintre echipele în cauză;
 numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în meciurile dintre echipele în cauză;
 diferența de goluri superioră dintre toate meciurile din grupă jucate;
 numărul mai mare de goluri marcate;
 număr mai mare de puncte acumulate (coeficient) de club în cauză, precum și federața, în ultimele cinci sezoane.

Anul acesta UEFA a decis folosirea a doi arbitri în plus.

 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C 

 Grupa D 

 Grupa E 

 Grupa F 

 Grupa G 

 Grupa H 

 Grupa I 

 Grupa J 

 Grupa K 

 Grupa L 

 Faza eliminatorie 

În faza eliminatorie, echipele joacă una împotriva celeilate în două manșe tur retur, excepție făcând finala.

Tragerea la sorți pentru șaisprezecimi și optimi a avut loc pe 17 decembrie 2010. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală, semifinale și finală (pentru a determina echipa care joacă „acasă”) a avut loc pe 18 martie 2011.

 Schemă 

 Șaisprezecimi de finală 
Turul s-a jucat pe 17 februrie (manșa de acasă de la Aris s-a jucat pe 15 februarie), iar returul s-a jucat pe 24 februarie 2011 (manșa de acasă de la CSKA Moscova și Porto s-a jucat pe 22 și 23 februarie).

 

|}

 Optimi 
Prima manșă s-a jucat pe 10 martie, iar a doua manșă s-a jucat pe 17 martie 2011.

|}

 Sferturi 
Prima manșă s-a jucat pe 7 aprilie, iar a doua manșă s-a jucat pe 14 aprilie 2011.

|}

 Notă 8: Ordinea meciurilor a fost inversată, datorită apropierii între orașele Porto și Braga.

 Semifinale 
Prima manșă a fost jucată pe 28 aprilie, iar a doua manșă pe 5 mai 2011.

|}

 Notă 9:Ordinea meciurilor a fost inversată, datorită apropierii între orașele Porto și Braga.

 Finala Finala UEFA Europa League 2011''' a avut loc pe 18 mai 2011 pe Stadionul Aviva în Dublin, Irlanda. Din cauza regulilor UEFA pentru sponsorizările din exterior stadionul pentru finală  a fost numit „Dublin Arena”.

Cei mai buni marcatori 
Cei mai buni marcatori ai UEFA Europa League 2010-11 (excluzând rundele de calificare și runda play-off) sunt: 

 Sursa: Top scorers (accessed 5 May 2011)

Vezi și 
 Liga Campionilor 2010-2011
 Supercupa Europei 2011

Note

Legături externe 
 UEFA Europa League (official website)

2010 în fotbal
2011 în fotbal
Sezoanele UEFA Europa League